Die Coupe Banque Nationale 2017 waren ein Tennisturnier der Damen der WTA Tour 2017 in Québec. Das derzeit einzige WTA-Turnier, das auf Teppichboden ausgespielt wurde, fand vom 11. bis 17. September 2017 parallel zu den Japan Women’s Open Tennis statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Coupe Banque Nationale 2017 fand am 9. und 10. September 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in der Stadt Québec